Жюстин:

 Жюстин(а) (Justine) — французское женское имя собственное (:en:Justina (name)) латинского происхождения (рус. Устинья) 
  — американский худ. фильм 1969 года.

Персоналии 

  (род. 1955) — французский паразитолог, специалист по паразитам рыб и инвазивным планариям.

См. также 
 Жюстина, или Несчастная судьба добродетели
 Иустина

Примечания